Бешкино-1 — деревня в Гдовском районе Псковской области
Бешкино-2 — деревня в Гдовском районе Псковской области